Jaunez ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Jaunez (1834–1916), Ingenieur, Besitzer einer Tonwarenfabrik, Bürgermeister der Stadt Saargemünd
 Max Jaunez (1873–1947), deutscher Unternehmer, Reichstagsabgeordneter